Olaszország
Santa Giustina, település Olaszországban, Veneto régióban, Belluno megyében
Santa Giustina in Colle, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében